Paul Derenne (1902-1997), militaire, botaniste et pédagogue français.

Pseudonyme 

 Paul Derenne (1907-1988), ténor français.